Ян Тарло — староста генеральний подільський
 Ян Тарло — львівський хорунжий
 Ян Тарло — канонік сандомирський
 Ян Кароль Тарло — староста ольштинський
 Ян Тарло — староста плзенський
Тарли